

Anno 
 126 o 126 a.C.

Automobilismo
 Un'autovettura italiana, la Fiat 126

Codici 
 126  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Monte Viseggi in provincia della Spezia

Matematica 
 126 – numero